Engelsk har flere betydninger:

Ting, som er relateret til England 
 Engelsk (sprog) - et sprog.
 Engelsk - noget, som stammer fra eller tilhører det geografiske område England.
 Engelsk er nogen eller noget med politisk, juridisk, åndelig eller anden tilknytning til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
 Engelsk (fag) - et fag.
 Englændere - personer med nærmere kvalificeret tilknytning til England

Ord/ begreber startende med engelsk 
 Engelskgræs (Armeria maritima) – er en vintergrøn staude med en tueformet vækst
 Engelsk lakrids
 Engelsk vingummi – er en sliktype, fremstillet af vand, sukker, glukose, smagsstof, farvestof og gelatine
 Engelsk bøf

Se også 
 Britisk